Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2003 de l’Open d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová et Leander Paes battent Eléni Daniilídou et Todd Woodbridge en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Janette Husárová Max Mirnyi||align=center||| Wynne Prakusya David Adams
|-
|2|| Lisa Raymond Mike Bryan||align=center||| Eléni Daniilídou Todd Woodbridge ()
|-
|3|| Elena Likhovtseva Mark Knowles||align=center||| Martina Navrátilová Leander Paes ()
|-
|4|| Rennae Stubbs Donald Johnson||align=center|1/2 finale|| Eléni Daniilídou Todd Woodbridge ()
|-
|5|| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett||align=center|1/2 finale|| Martina Navrátilová Leander Paes ()
|-
|6|| Cara Black Wayne Black||align=center||| Kristie Boogert Daniel Nestor
|-
|7|| Janet Lee Jared Palmer||align=center|1/4 de finale|| Rennae Stubbs Donald Johnson (4)
|-
|8|| Rika Fujiwara Brian MacPhie||align=center||| Iroda Tulyaganova Mahesh Bhupathi
|}

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Martina Navrátilová Leander Paes||align=center|Victoire|| Eléni Daniilídou Todd Woodbridge ()
|-
|2|| Lisa McShea Scott Draper||align=center||| Martina Navrátilová Leander Paes ()
|-
|3|| Evie Dominikovic Nathan Healey||align=center||| Iroda Tulyaganova Mahesh Bhupathi
|-
|4|| Nicole Pratt Andrew Florent||align=center||| Evie Dominikovic Nathan Healey ()
|-
|5|| Bryanne Stewart Jaymon Crabb||align=center||| Janet Lee Jared Palmer (7)
|-
|6|| Anna Kournikova Alex Bogomolov||align=center||| Janet Lee Jared Palmer (7)
|-
|7|| Christina Wheeler Peter Luczak||align=center||| Rennae Stubbs Donald Johnson (4)
|-
|8|| Eléni Daniilídou Todd Woodbridge||align=center|Finale'''|| Martina Navrátilová Leander Paes ()
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2003
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2003
Tennis en janvier 2003